Эвримедонт, Эвримедон, Евримедон ( «хозяин просторов», «властитель на широком пространстве») может означать
 в древнегреческой мифологии:
 Эвримедон (сын Диониса), сын бога Диониса и Ариадны, один из аргонавтов 
 Эвримедон (сын Миноса), сын царя Крита Миноса и нимфы Парейи 
 Эвримедон (сын Гефеста), сын бога Гефеста и Кабиро  
 Эвримедон (гигант), царь племени гигантов  
 Эвримедон (возница Агамемнона) один из участников Троянской войны 
 Эвримедон (возница Нестора) один из участников Троянской войны 
 Эвримедон (Фивы) защитник Фив во время похода "Семеро против Фив" 

Эвримедонт имя реальных персон греческой истории:

 Эвримедон (Платон)  
 Эвримедон (стратег), афинский стратег 

В астрономии:

 (5012) Эвримедон — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.

В географии:

Эвримедон (река), греческое название реки в Малой Азии (Памфилия), которая сейчас известна под турецким названием Кёпрючай